

Geografia 
 Francia
 Eure –  dipartimento della regione Normandia
 Eure – fiume affluente della Senna
 Eure-et-Loir – dipartimento della regione Centro-Valle della Loira
 Marcilly-sur-Eure – comune nella regione della Normandia

Altro 
 Eure Mami – secondo album in studio della cantante tedesca Katja Krasavice